NGC 5066 (другие обозначения — NGC 5069, MCG -2-34-20, PGC 46360) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Дева.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 5066, NGC 5069.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5066
Дева (созвездие)